Austria:
 4 Pułk Huzarów Cesarstwa Austriackiego

Niemcy:
 4 Pułk Huzarów im. von Schilla (1 Śląski) – pułk huzarów okresu Cesarstwa Niemieckiego, sformowany 15 listopada 1741; stacjonujący w Oławie (niem. Ohlau); przyporządkowany do VI Korpusu Armii Niemieckiej

Wielka Brytania:
 4 Pułk Huzarów (Queen’s Own) – pułk huzarów sformowany w 1685